

Гайтер — село, Комсомольський район, Хабаровський край
 Гайтер — селище, Комсомольський район, Хабаровський край